Telmatactis är ett släkte av koralldjur. Telmatactis ingår i familjen Isophelliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Telmatactis